Starship Troopers steht für:

 Starship Troopers, Science-Fiction-Roman von Robert A. Heinlein (1959)

Filme:
 Starship Troopers, japanischer Anime-Film, siehe Uchū no Senshi (1988)
 Starship Troopers (Film), Military-Science-Fictionfilm (1997)
 Starship Troopers (Fernsehserie), US-amerikanische Animationsserie (1999)
 Starship Troopers 2: Held der Föderation, ein als Splatterfilm ausgelegter Nachfolger (2004)
 Starship Troopers 3: Marauder, thematischer Nachfolger (2008)
 Starship Troopers: Invasion, Computeranimationsfilm (2012)
 Starship Troopers: Traitor of Mars, dessen computeranimierter Nachfolger (2017)

Spiele:
 Starship Troopers (Brettspiel), ein genrebegründendes Brettspiel (1976)
 Starship Troopers: Terran Ascendancy, ein Echtzeit-Taktikspiel (2000)
 Starship Troopers (Computerspiel), Ego-Shooter (2005)
 Starship Troopers: Terran Command, ein Computerspiel (2022)